La norme MNS 5217:2012 est une norme de l'Agence mongole de normalisation et de métrologie pour la translittération du mongol cyrillique en alphabet latin. Elle reprend et complète la norme précédente datant de 2003 (MNS 5217:2003).

Cette norme diffère du système ISO 9 pour le cyrillique adoptée par la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Cyrillique → Latin 
N.B. Seule la partie gauche de ce tableau est le standard MNS 5217:2012. La correspondance phonétique API n'est qu'indicative.

Latin → Cyrillique

Liens internes 
 Mongol cyrillique.
  Mongolian Cyrillic alphabet.

Lien externe 
 Kirill-useg-standart.jpg, table officielle sur archive.today (image jpg), extraite de news.gogo.mn/r/101115.
 L'écriture mongole sur le site de Omniglot.
 Outils pour le mongol sur Lexilogos.
  – Norme du site de l'Agence mongole de normalisation et de métrologie (retrouvée sur web.archive.org).

Romanisation des langues mongoles